Chan Hao-ching e Chan Yung-jan erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di giocare con partner diverse. Chan Hao-ching ha fatto coppia con Flavia Pennetta, mentre Chan Yung-jan con Zheng Jie.

Caroline Garcia e Katarina Srebotnik hanno sconfitto in finale Zheng Jie e Chan Yung-jan con il punteggio di 7-65, 6-2.

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (semifinale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (semifinale, ritirate)

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (campionesse)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard /  Marina Eraković (ritirate)
  Petra Kvitová /  Caroline Wozniacki (ritirate)

  Jocelyn Rae /  Anna Smith (quarti di finale)

Alternate 

  Lara Arruabarrena /  Irina-Camelia Begu (primo turno)

  Monica Niculescu /  Arina Rodionova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON International 2015
WTA Tour 2015